

Persone

Zoller
 Alfredo Zoller – calciatore svizzero
 Hans Zoller – bobbista svizzero
 Israel Zoller – rabbino italiano
 Peter Zoller – fisico austriaco
 Robert Zoller – ex sciatore alpino austriaco
 Simon Zoller – calciatore tedesco
 Viktor Zoller – ufficiale tedesco

Zöller
Günter Zöller – ex pattinatore artistico su ghiaccio tedesco